Haus Hardenberg steht für Adelsgeschlechter
 Hardenberg (niedersächsisches Adelsgeschlecht)
 Hardenberg (westfälisches Adelsgeschlecht), um 1450 erloschen

Haus Hardenberg werden folgende Gebäude bezeichnet:
 Schloss Hardenberg (Velbert)
 Burg Hardenberg (Velbert)
 Haus Hardenberg (Berlin), Bürogebäude in Berlin
 Haus Hardenberg (Herbern), Wasserburg in der Bauerschaft Nordick, Ortsteil Herbern der Gemeinde Ascheberg, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Haus Hardenberg (Isselburg) in Anholt